Натуральне число 39
 39 рік до нашої ери
 39 рік нашої ери
 39 століття до нашої ери
 39 століття нашої ери